Сте́льмах — украинская фамилия. Происходит от немецкого слова Stellmach(er) — колёсных дел мастер.

Известные носители 
 Стельмах, Адольф Фомич (род. 1941) — доктор биологических наук, профессор, академик Украинской академии аграрных наук.
 Стельмах, Александр Григорьевич (род. 1961) — советский футболист, начальник команды ПФК ЦСКА.
 Стельмах, Валерий Павлович (1943—2010) — советский и российский химик, переводчик, поэт.
 Стельмах, Валерия Дмитриевна (род. 1935) — советский и российский библиотечный работник, библиотековед, социолог.
 Стельмах, Владимир Семёнович (род. 1939) — украинский экономист, банкир, глава Национального банка Украины.
 Стельмах, Григорий Давыдович (1900—1942) — советский военачальник.
 Стельмах, Денис Дмитриевич (род. 1995) — российский пианист и композитор.
 Стельмах, Евгений Михайлович (1923—1951) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Стельмах, Митрофан Фёдорович (1918—1993) — советский и российский учёный-физик.
 
 Стельмах, Ольга Валентиновна (род. 1971) — российская певица.
 Стельмах, Татьяна Дмитриевна (1951—2007) — Герой Социалистического Труда.
 Стельмах, Эдвард (род. 1951) — премьер провинции Альберта (Канада).
 Стельмах, Ярослав Михайлович (1949—2001) — украинский писатель, драматург, киносценарист.